Stutzke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Stutzke (1957–2022), deutscher Basketballspieler
 Frank Stutzke (* 1964), deutscher Volleyballspieler
 Lukas Stutzke (* 1998), deutscher Handballspieler